Манастир Рођења Пресвете Богородице може бити:

 Манастир Рођења Пресвете Богородице на Цетињу
 Манастир Рођења Пресвете Богородице у Поречју
 Манастир Рођења Пресвете Богородице у Саиднаји

Види још 
 Црква Рођења Пресвете Богородице (вишезначна одредница)
 Манастир Пресвете Богородице (вишезначна одредница)